Kalina de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo o Kalina de Bulgaria, (nacida en Madrid el 17 de enero de 1972) es la única hija del Zar Simeón II de Bulgaria y de su esposa Margarita Gómez-Acebo.

Biografía 

La princesa Kalina fue educada en el Liceo Francés, como sus hermanos varones.

La princesa Kalina contrajo matrimonio con el explorador Kitín Muñoz el 26 de octubre de 2002 en el Monasterio de Rila, en Bulgaria, hija de Simeón II de Bulgaria. La ceremonia nupcial fue católica pero sucedida por una bendición ortodoxa. La Princesa Kalina dio luz en 2007 a un hijo, Simeón Hassan Muñoz en el hospital Lozenets en Sofía (Bulgaria).

El pequeño Simeón Hassan fue bautizado en Sofía, Bulgaria, el 25 de abril de 2007, y sus padrinos fueron el rey Mohamed VI de Marruecos y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. 

Han residido largas temporadas en Marruecos, cerca de Rabat. En el año 2013, la princesa Kalina solicita la nacionalidad búlgara para ella y su hijo. Finalmente, ella y su hijo la obtuvieron, lo que le permite a la princesa en concreto poder participar como amazona en competiciones nacionales e internacionales representando a Bulgaria. Ella tiene desde ese momento doble nacionalidad: española y búlgara.

Forma parte del comité de dirección del Museo del Palacio de Vrana.

Ancestros

Fuentes 

 Bride & Groom Netty's Royalty Page

Nacidos en Madrid
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
Católicos de Bulgaria
Búlgaras del siglo XXI
Príncipes de Bulgaria
Princesas_de_Bulgaria